Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1966 проходили с 10 по 19 декабря 1966 года в Бангкоке, Таиланд только среди мужских команд. В турнире приняло участие 8 команд.

Победителем турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная Индии, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 1:0 в овертайме (основное время матча закончилось со счётом 0:0). Бронзовые медали завоевала сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 1:0.

Медалисты

Разделение команд на группы 
Команды были разделены на две группы 5 декабря 1966.

Группа A
 
 
 
 

Группа B

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Aian Games | Indian Olympic Association
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1966
Хоккей на траве
1966 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде